Benesch ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Benesch (* 1963), Schweizer Drehbuchautor und Theaterregisseur
 Franz Benesch (1892–1974), österreichischer Veterinärmediziner
 Friedrich Benesch (1907–1991), siebenbürgisch-deutscher Naturwissenschaftler, Pfarrer und Anthroposoph
 
 Gabriela Benesch (* 1965), österreichische Schauspielerin
 Hans Benesch (* 1946), deutscher Maler, Graphiker, Photograph und Videoinstallationskünstler
 Harald Benesch (1921–nach 1979), österreichischer Regisseur und Schauspieler
 Hellmuth Benesch (1924–2012), sudetendeutscher Psychologe und Hochschullehrer
 Klaus Benesch (* 1958), Professor für Nordamerikastudien an der Ludwig-Maximilians-Universität München
 Kurt Benesch (1926–2008), österreichischer Schriftsteller

 Leonie Benesch (* 1991), deutsche Filmschauspielerin
 Matthias Benesch (* 1968), deutscher Bobfahrer

 Rosa Benesch-Hennig (1903–1986), österreichische Malerin
 Sebastian Benesch (* 1987), deutscher Sportreporter und Moderator
 Senta Benesch (1913–1986), österreichische Violoncellovirtuosin
 Theo Benesch (1899–1954), deutscher Politiker (NSDAP), Stadtrat in Erlangen und Schriftleiter der Zeitschrift Der Stürmer.
 Thomas Benesch (* 1967), österreichischer Kameramann
 Waltraud Benesch (* 1941), österreichische Turnerin

Siehe auch:
 Benesch von Weitmühl
 Beneš
 Beneschau